Tansgharte( تنصغارت  |  ⵜⴰⵏⵙⵖⴰⵔⵜ ), est un village de la commune de Souk Lakhmis Dadès, dans la province de Tinghir et la région administrative Drâa-Tafilalet, au Maroc.

Géographie 
Le village de Tansgharte, dont les coordonnées géographiques sont 
, est riverain de l'oued Dadès. Il est relié à la ville de Tinghir  par la N 10.

Population et société 
Tansgharte est un village  berbère.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 

 Souk Lakhmis Dadès, province de Tinghir
 Drâa-Tafilalet
 Village et douar (Maroc)

Village au Maroc